Kawasaki, ciutat del Japó situada a la Prefectura de Kanagawa.
 Kawasaki (Fukuoka), vila del Japó situada a la Prefectura de Fukuoka.
 Kawasaki Heavy Industries, Ltd, empresa japonesa fabricant d'avions, trens, vaixells i motocicletes entre molts altres productes.
 Kawasaki Frontale, Equip de futbol japonès.
 Malaltia de Kawasaki, o síndrome limfomucocutània, una malaltia infantil.